Oberkulm ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Oberkulm, Gemeinde im Kanton Aargau
 Oberkulm (Gemeinde Altenberg), Ortschaft von Altenberg bei Linz, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich